O Stade de la Rouete de Lorient é um estádio de futebol, inaugurado em 15 de setembro de 1912.

Está localizado na estrada 111 de Lorient, no centro-oeste de Rennes. Foi reconstruído em 2001 e tem 31 127 assentos, sendo atualmente a casa do Stade Rennais. Este estádio não deve ser confundido com o Stade du Moustoir, em Lorient.

Em 16 de Setembro de 2004 recebeu a Seleção Francesa de Futebol, em um amistoso contra a seleção da Bósnia e Herzegovina, que terminou em 1 a 1.

O recorde de público de 29 490 espectadores aconteceu no dia 20 de agosto de 2005 no jogo entre Rennes e Marseille, jogo da Primeira Divisão francesa.

Ligações externas 
 
 

Route Lorient

fr:Stade de la Route de Lorient